Die Abkürzung ESMO steht für:

 European Student Moon Orbiter – eine geplante Mondmission europäischer Studenten
 European Society for Medical Oncology – die Europäische Gesellschaft für Medizinische Onkologie

ESMO